De Wereldbeker zwemmen (officieel: FINA/Arena Swimming World Cup) is een serie internationale op de kortebaan (25 m) georganiseerd door de FINA, de internationale zwembond. De eerste editie was in 1989, de competitie is open voor alle leden van de FINA.

Onderdelen 
Bij elke wedstrijd staan dezelfde onderdelen op het programma, alleen kan de volgorde variëren. Voor alle onderdelen staan series en finales op het programma met uitzondering van de 800 en de 1500 meter vrije slag, waar een klassement op basis van tijd wordt opgesteld. De onderdelen zijn verdeeld over twee dagen, met series in de ochtend en finales in de avond, met uitzondering van wedstrijden gehouden in Brazilië waar de series in de avond en de finales de volgende ochtend worden gezwommen (3 dagen).

Huidige onderdelen (25 m bad):
 Vrije slag: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (vrouwen), 1500 m (mannen)
 Rugslag: 50 m, 100 m, 200 m
 Schoolslag: 50 m, 100 m, 200 m
 Vlinderslag: 50 m, 100 m, 200 m
 Wisselslag: 100 m, 200 m , 400 m
 Estafettes: 4 × 50 m vrije slag gemengd, 4 × 50 m wisselslag gemengd

Puntentelling 
Punten worden verdeeld op basis van de FINA-puntentabel. De zwemmer/zwemster die tijdens een etappe de hoogste puntenscore haalt krijgt 25 punten en degene die de tiende score haalt krijgt één punt, alleen het beste resultaat per zwemmer telt mee. Bonuspunten zijn er te verdienen voor wereldrecords en worldcuprecords. Tijdens de laatste wedstrijd zijn er dubbele punten te verdienen.

Erelijst 
Sinds het seizoen 2001/2002 wordt er een algemeen klassement opgemaakt in plaats van een klassement per afstand.

Locaties

Externe link 
 FINA World Cup